Игры в Группе A на чемпионате мира 1990 года проходили с 9 по 19 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Италии, Чехословакии, Австрии и США.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 3-е место в Группе E, а команда, занявшая 2-е место, сыграла со второй командой Группы C.

Таблица

Матчи

Италия — Австрия

США — Чехословакия

Италия — США

Австрия — Чехословакия

Италия — Чехословакия

Австрия — США 

Г